El Torneig d'Estocolm 2014, oficialment conegut com a If Stockholm Open 2014, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 46a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 d'octubre de 2014 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

El tennista txec Tomáš Berdych va guanyar el segon títol de l'any i també el segon a Estocolm (2012).

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 

 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014